Double dribble peut désigner :
Au basket-ball, un double dribble est un dribble illégal, notamment lorsque le joueur dribble avec les deux mains simultanément.
Double Dribble, un court métrage d'animation ;
Double Dribble, un jeu vidéo d'arcade.